Le terme Ostaboningue peut se référer à:

Toponymes
Lac Ostaboningue, un plan d'eau situé dans le territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Ostaboningue